Александър Димов може да се отнася за:
 Александър Димов – друго име на Александър Янков (р. 1924)
 Александър Димов (р. 1967) – български футболист
 Александър Димов (р. 1981) – български актьор